Wyniki Grand Prix Łotwy 2007, ósmej eliminacji mistrzostw świata Grand Prix w sezonie 2007.

To drugie zawody o Wielką Nagrodę Łotwy.

Lista startowa 
Stawkę piętnastu stałych uczestników uzupełni jeden zawodnik z dziką kartą (Grigorijs Laguta) oraz dwóch tzw. rezerwy toru (Ķasts Puodžuks i Maksims Bogdanovs). Kontuzjowanego Jarosława Hampela zastąpił drugi zawodnik kwalifikowanej rezerwy Kai Laukkanen (pierwszy rezerwowy Peter Karlsson również był kontuzjowany).

 (4) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (2) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (9) Jarosław Hampel (Polska) → (20) Kai Laukkanen (Finlandia)
 (7) Matej Žagar (Słowenia)
 (15) Chris Harris (Wielka Brytania)
 (1) Jason Crump (Australia)
 (8) Tomasz Gollob (Polska)
 (13) Wiesław Jaguś (Polska)
 (11) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (6) Hans Andersen (Dania)
 (3) Nicki Pedersen (Dania)
 (5) Leigh Adams (Australia)
 (10) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (16) Grigorijs Laguta (Rosja)
 (12) Bjarne Pedersen (Dania)
 (14) Rune Holta (Polska)
 (17) Ķasts Puodžuks (Łotwa)
 (18) Maksims Bogdanovs (Łotwa)

Rosjanin Grigorij Łaguta startował z licencją łotewską.

Wyniki 
W żółtym plastronie wystartował Nicki Pedersen – lider klasyfikacji przejściowej po Grand Prix Skandynawii.

Bieg po biegu 
 Jonsson, Žagar, Laukkanen, Hancock (d)
 Gollob, Jaguś, Harris, Crump
 N. Pedersen, Adams, Nicholls, Andersen (u/w)
 Laguta, B. Pedersen, Holta, Lindbäck (u/w)
 Nicholls, Jonsson, Harris, Puodżuks (za Lindbäcka)
 Andersen, Crump, Laguta, Hancock
 N. Pedersen, B. Pedersen, Gollob, Laukkanen
 Jaguś, Adams, Holta, Žagar
 Crump, Holta, N. Pedersen, Jonsson
 Adams, B. Pedersen, Harris, Hancock
 Laguta, Nicholls, Jaguś, Laukkanen
 Gollob, Andersen, Bogdanow (za Lindbäcka), Žagar
 Adams, Gollob, Jonsson, Laguta
 N. Pedersen, Jaguś, Puodżuks (za Lindbäcka), Hancock (d)
 Holta, Laukkanen, Harris (3), Andersen (u/w)
 Nicholls, Crump, B. Pedersen, Žagar
 Jaguś, Jonsson, B. Pedersen, Andersen (d)
 Hancock, Nicholls, Gollob, Holta
 Adams, Crump, Bogdanow (za Lindbäcka), Laukkanen
 Harris, N. Pedersen, Laguta, Žagar
 Półfinały:
 Adams, Gollob, Crump, Laguta
 N. Pedersen, Nicholls, Jaguś, Jonsson
 Finał:
 Adams, N. Pedersen, Gollob, Nicholls

Opis 
Australijczyk Leigh Adams zwyciężył trzecie zawody w tym sezonie, a drugie z rzędu. W Finale pokonał lidera klasyfikacji przejściowej Duńczyka Nicki Pedersena, Polaka Tomasza Golloba i Brytyjczyka Scotta Nichollsa.

Piąte miejsce zajął inny z polskich reprezentantów Wiesław Jaguś, z kolei dziesiątą lokatę wywalczył Rune Holta (startujący pod polską flagą Norweg).

W czwartym biegu na pierwszym łuku upadł Szwed Antonio Lindbäck. Na skutek tego upadku, zawodnik wycofał się z turnieju i w kolejnych biegach zastępowali go zawodnicy rezerwy toru.

W dwunastym biegu Łotysz Maksims Bogdanovs (zastępując Lindbäcka) zadebiutował w roli uczestnika Grand Prix.

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Żużlowe Grand Prix
 Sezon żużlowy 2007

Linki zewnętrzne 
 

Łotwa
2007
2007 na Łotwie